Такмичње у троскоку у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичарки из 15 земаља.

  Белгија (1)
  Белорусија (1)
  Бугарска (2)
  Грчка (3)
  Италија (1)
|valign="top"|
  Немачка (2)
  Португалија (2)
  Румунија (2)
  Русија (2)
  Словачка (1)
|valign="top"|
  Словенија (2)
  Украјина (3)
  Финска (1)
  Француска (1)
  Шпанија (1)
|}

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских троскокашица 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама атлетичарке су били подељени у две групе: А са 12 и Б са 13 такмичарки. Квалификациона норма је износила 14,20 метара. У финале се пласирало осам атлетичарки које су прескоћиле норму (КВ), а четири према постигнутом резултату (кв)

Финале

Извори 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном